Integritet kan avse:

 personlig integritet – rätten för varje människa att få sin egenart och inre sfär respekterad och inte utsättas för störande ingrepp
 digital integritet – rätten till skydd för personuppgifter och privatliv på internet och i andra digitala sammanhang
 Integritet (egenskap) – en egenskap som innebär att någonting är väl sammanhängande (integrerat) och motsägelsefritt inom ramen för vissa principer
 Integritetsskyddsombud – ska bevaka enskildas integritetsintresse i mål vid Försvarsunderrättelsedomstolen
 Integritetsskyddsmyndigheten – en svensk statlig förvaltningsmyndighet, namnändring på Datainspektionen

Se även
 Suveränitet